Widmann – famiglia aristocratica carinziana ascritta al patriziato veneziano

Architettura 
 Palazzo Widmann – palazzo nobiliare di Bolzano, sede della giunta della provincia autonoma di Bolzano
 Villa Widmann – villa veneta di Mira lungo la Riviera del Brenta

Persone 
 Adalbert Widmann (1804-1888) – politico e nobile boemo
 Albert Widmann (1912-1986) – militare tedesco
 Carlo Aurelio Widmann (1750-1798)  – ammiraglio italiano
 Cristoforo Widmann o Vidman (1617-1660) – cardinale italiano
 Erasmus Widmann (1572-1634) – organista e compositore tedesco
 Johann Georg Widmann (1948) – sindacalista e politico italiano